Tuy Lộc (Phú Thọ), een xã in district Cẩm Khê, provincie Phú Thọ.
 Tuy Lộc (Thanh Hóa), een xã in district Hậu Lộc, provincie Thanh Hóa.
 Tuy Lộc (Yên Bái), een xã in thành phố Yên Bái, provincie Yên Bái.